Oncești se poate referi la:

 Oncești, Alba
 Oncești, Bacău
 Oncești, Dâmbovița
 Oncești, Giurgiu
 Oncești, Maramureș

Vezi și 
 Onești (dezambiguizare)
 Oancea (dezambiguizare)